«Зарево» — студентське об'єднання українських емігрантів

Зарево — село, Домбаровський район, Оренбурзька область
 Зарево — селище, Первомайський район, Оренбурзька область